Ива́н Анто́нович Беспа́лов (12 ноября 1914, Губернское — 13 марта 1989, Киев) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 3аместитель командира моторизованного батальона автоматчиков 65-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии майор.

Биография 
Иван Антонович Беспалов родился 12 ноября 1914 года в селе Губернское. С 1941 года был мобилизован в Красную Армию. В 1942 году успешно окончил инструкторские курсы Тюменского военного пехотного училища и был отправлен на 1-й Белорусский фронт. В боях четыре раза был ранен.

В марте 1945 года во время боя за город Камин командовал ротой автоматчиков, которых поддерживали два танка. Ивану Антоновичу удалось прорвать оборону противника и отрезать все пути отхода для него. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года получил почётное звание Героя Советского Союза.

В 1946 году в звании гвардии майора И. Беспалов ушёл в запас после чего работал директором одного из Тюменских универмагов, затем окончил Ленинградские торговые курсы, а впоследствии и Московскую высшую торговую школу.

Скончался 13 марта 1989 года и был похоронен на Берковецком кладбище.

Награды 
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 четырe ордена Отечественной войны 1-й степени
 медали и иностранные награды

Примечания

Ссылки 
 
 Беспалов Иван Антонович на сайте «Рассказы о героях советского союза»

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Берковецком кладбище
Майоры (СССР)